Отто Ходецький (Otto Chodecki ? — †1534) — польський шляхтич.
 Станіслав Ходецький (Stanisław Chodecki z Chodcza; ?, Ходеч — 1529) — польний гетьман коронний, в 1492—1499 і 1501—1505 рр.
 Ходецький Старіон Мартиніанович (21 лютого 1821 — 10 лютого 1887), український біолог, зоолог, лісівник.
 Миколай Ходецький — каштелян львівський
 Ян Ходецький — староста галицький, кам'янецький, теребовельський

Див. також 
 Ходецькі
 Станіслав з Ходча — подільський, руський воєвода